Вотинцев:
 Вотинцев, Василий Петрович (1897—1983) — советский государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР (1939—1949).
 Вотинцев, Всеволод Дмитриевич (1892—1919) — председатель Ташкентского совета, председатель ЦИК Советов Туркестанской Советской республики.
 Вотинцев, Игорь Викторович (род. 1953) — лётчик-испытатель ОКБ имени П. О. Сухого.
 Вотинцев, Константин Константинович (1915—1992) — советский гидрохимик, лимнолог, доктор географических гаук, исследователь озера Байкал.
 Вотинцев, Юрий Всеволодович (1919—2005) — советский военный деятель, генерал-полковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.

Вотинцева:
 Вотинцева, Вера Владимировна (1966—2023) — российский автор-исполнитель.